Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 2010-2011 - België
 Eerste klasse 2010-11 (basketbal België)
 Eerste klasse 2010-11 (vrouwenvoetbal België)
 Eerste klasse 2010-11 (voetbal België)
 Eerste klasse 2010-11 vrouwen (voetbal Frankrijk)